

Patronyme
 Jean de Dormans (?-1373), magistrat et prélat catholique français; 
 Guillaume de Dormans (?-1373), frère du précédent, magistrat et diplomate français;
 Miles de Dormans (?-1387), fils du précédent, juriste et prélat catholique français;
 Guillaume de Dormans (évêque) (?-1405), frère du précédent, prélat catholique français.

Toponyme
 Dormans, commune du département français de la Marne (Champagne-Ardenne). 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme